Primavera do Leste (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 Primavera do Leste (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso